Edward Maliszewski (1875–1928) – bibliograf, historyk, etnograf, dziennikarz
 Edward Maliszewski (1894–1957) – pułkownik dyplomowany artylerii Wojska Polskiego, dowódca 2 Modlińskiego Pułku Artylerii Ciężkiej, kawaler Krzyża Walecznych
 Edward Maliszewski (1909–1939) – porucznik obserwator Wojska Polskiego